Ćelije (Chorwacja) – wieś w Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w gminie Trpinja
 Ćelije (gmina Gadžin Han) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Ćelije (gmina Lajkovac) – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Lajkovac
 Ćelije (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac

 Monastyr Ćelije – żeński monaster Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, w pobliżu Valjeva